Ohio (staat), een staat in de Verenigde Staten
 Ohio (rivier), een rivier in de Verenigde Staten
 Ohio (Illinois), een dorp in de Verenigde Staten
 Ohio (CSNY), een single uit 1970 van Crosby, Stills, Nash & Young